Osoby o tym nazwisku:
 Barbara Dunin
 Jakub Dunin
 Janusz Dunin
 Kinga Dunin
 Marcin Dunin-Sulgostowski
 Piotr Dunin
 Tomasz Dunin

Zobacz też 
 Duninowie herbu Łabędź